L'Université Jacques-Ier (en catalan Universitat Jaume I, UJI) est une université publique d'enseignement supérieur et de recherche, fondée en 1991 à Castellón de la Plana. Elle porte le nom de Jacques  d'Aragon.

Présentation 
, plus que l’université.

Voir aussi

Articles connexes
Liste des universités espagnoles
 Université polytechnique de Valence
 Université de Valence
 Université d'Alicante
 Université Miguel Hernández
 Université Cardinal Herrera

Lien externe
  Site officiel